Saqib Mahmood est un nom pouvant désigner:

 (né en 1977), joueur de cricket anglais
 (né en 1997), joueur de cricket anglais

Voir aussi

Mahmood, Saqib